Eugenio Trías Sagnier – filosofo spagnolo
 Enric Sagnier – architetto spagnolo, esponente del movimento modernista catalano
 Joaquim Sagnier – giurista, militare e politico catalano
 Ludivine Sagnier – attrice e modella francese